Peyrolles ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Peyrolles (Aude) im Département Aude
 Peyrolles (Gard) im Département Gard
 Peyrolles-en-Provence im Département Bouches-du-Rhône

Siehe auch:
 Peyrole, Gemeinde im Département Tarn